Приступи́ть к ликвида́ции:
 «Приступить к ликвидации» — роман Эдуарда Хруцкого.
 «Приступить к ликвидации» — фильм, экранизация романа Эдуарда Хруцкого «Четвёртый эшелон».